Nossa Senhora das Graças — invocação da Virgem Maria, Mãe de Jesus

Cabo Verde 
 Nossa Senhora da Graça (Santiago) — freguesia no concelho de Praia

Portugal 
 Nossa Senhora da Graça (Vale da Pinta) — invocação da Virgem Maria no concelho do Cartaxo

Freguesias 
 Nossa Senhora da Graça (Nisa)
 Nossa Senhora da Graça de Póvoa e Meadas — no concelho de Castelo de Vide
 Nossa Senhora da Graça do Divor — no concelho de Évora
 Nossa Senhora da Graça dos Degolados — no concelho de Campo Maior

Desambiguações de religião
Desambiguações de topônimos